Такмичење у бацању кугле у мушкој конкуренцији на 33. Европском првенству у дворани 2015. у Прагу одржано је 5. и 6. марта у мулти-спортској 02 Арени.

Титулу освојену у Гетеборгу 2013.  бранио је Асмир Колашинац из Србије.

Земље учеснице 
Учествовало је 33 такмичара из 21 земље

  Аустрија (1)
  Белорусија (1)
  Босна и Херцеговина (2)
  Бугарска (1)
  Естонија (1)
  Италија (1)
  Летонија (1)
  Литванија (1)
  Луксембург (1)
  Немачка (3)
  Пољска (3)
  Румунија (1)
  Русија (3)
  Словачка (1)
  Србија (1)
  Финска (1)
  Француска (2)
  Хрватска (1)
  Чешка (3)
  Шведска (1)
  Шпанија (3)

Рекорди 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале

Укупни биланс медаља у бацању кугле за мушкарце после 33. Европског првенства у дворани 1970—2015.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2015.

Европско првенство у атлетици у дворани 2015.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани